Verde – colore
Verde – in araldica è uno smalto di colore verde intenso
Verde – torrente della Liguria
Verde pubblico – tipo di territorio dotato di vegetazione a disposizione del pubblico

Musica
Verde – singolo strumentale dei M&G Orchestra del 1974

Gastronomia
Verde – pietanza della cucina trentina simile ai crauti

Onomastica
Verde – nome proprio di persona

Persone
Alessandro Verde – cardinale italiano
Cesário Verde – poeta portoghese
Daniele Verde – calciatore italiano
Dino Verde –  scrittore, paroliere, drammaturgo e sceneggiatore italiano
Elio Verde – judoka italiano
Enrico Verde – ciclista italiano
Gelsomina Verde – operaia italiana vittima della camorra
Mario Verde – fisico italiano
Medea Verde – pallanuotista ed ex nuotatrice italiana
Toni Verde – musicista e compositore italiano